Árni Páll Árnason – politico islandese
 Eleanor Arnason – scrittrice statunitense
 Kálfr Árnason – capoclan norvegese
 Kári Árnason – calciatore islandese